En général, un certificat est un document écrit, officiel ou dûment signé d'une personne autorisée qui atteste un fait. (Exemple: Un certificat médical).

Médecine 
 Certificat médical
 Certificat covid numérique de l'Union européenne

Droit 
 Dans le domaine juridique, un certificat d'authenticité est un document nécessaire à l'attribution d'une œuvre à un artiste, de la réalité d'une situation juridique ou administrative. 
 En France, un certificat de coutume est une

Éducation 
 Certificat est le nom donné à un certain nombre de diplômes ou d'attestations d'études. 
 En France, le Certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P) est un diplôme d'études secondaires et d'enseignement professionnel.
 Au Québec, le certificat est une attestation d'études de premier cycle universitaire.

Finance 
 En finance, un certificat est un type de produit dérivé.

Informatique 
 En informatique, un certificat électronique est une carte d'identité électronique dont l'objet est d'identifier un utilisateur ou un équipement. 
 En informatique théorique, un certificat est une information que l'on ajoute à une donnée du problème pour certifier qu'elle est — ou n'est pas — solution.

Transports 
 Dans le domaine automobile, un certificat d'immatriculation est un document qui matérialise l’autorisation de circuler du véhicule et permet son identification.
 Dans l'Union européenne, un certificat de conformité est un document établi par le constructeur d'un véhicule neuf.
 En Europe, la Carte verte est un certificat d'assurance automobile. 
 Dans l'Union européenne, un certificat de sécurité ferroviaire est un document qui atteste qu'une entreprise a mis en place un système de gestion de la sécurité.

Voir aussi